Сент-Олер (, 1793—1864), настоящие имя и фамилия Пьер-Жак Полье-Паньон (Pierre-Jacques Porlier-Pagnon) — французский актёр и театральный педагог. В 1820 году поступил в труппу «Комеди-Франсез», в 1826 году стал её пайщиком (под номером 240). Покинул театр в 1841-м.

Возглавлял  на улице . Руководил собственной школой декламации в Париже. Готовя актёров к драматической сцене, его учебное заведение составляло конкуренцию для Императорской консерватории музыки и декламации. Среди его учениц была Элиза Рашель. Сент-Олер представил свою юную ученицу другому пайщику Комеди-Франсез, актёру , что обеспечило дебют семнадцатилетней Рашели в марте 1838 года в роли Камиллы в драме Корнеля «», сразу принёсший успех начинающей актрисе.

Директора театров Франции
Театральные педагоги Франции
Актёры театра Комеди-Франсез